Chalatenango (departement), een departement van El Salvador
Chalatenango (stad), de hoofdstad van het departement